Espadañedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espadañedo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Espadañedo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar